Het seizoen 1997/98 van de Overgangsklasse hockey bij de heren had Hattem en Venlo als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1998/99. 

Rapidity, HMHC, EMHC en Ede degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1997
Hockey in 1998
Overgangsklasse hockey